Belo Polje je lahko:
 Belo polje (pri Hrušici, občina Jesenice)
Belo Polje, Brus (Srbija)
 Belo Polje, Gornji Milanovac (Srbija)
 Belo Polje, Kuršumlija (Srbija)
 Belo Polje, Obrenovac (Srbija)
 Belo Polje, Raška (Srbija)
 Belo Polje, Surdulica (Srbija)
Belo Polje/Bijelo Polje/alb. Bellopojë/Rranza (občina Peć, Kosovo)

Glej tudi 

 Belo Pole, ime naselij v Severni Makedoniji in Bolgariji:
 Belo Pole, Makedonija (občina Dolneni)
 Belo Pole, Blagoevgrad, Bolgarija
 Belo Pole, Vidin, Bolgarija
 Bijelo polje, Črna Gora
 Bijelo polje, Podgorica, Črna Gora